Le Vilain Petit Canard peut faire référence à :
 Le Vilain Petit Canard, un conte pour enfants écrit par Hans Christian Andersen en 1841
 Le Vilain Petit Canard, un conte musical de Sergueï Prokofiev composé en 1914
 Le Vilain Petit Canard, un court métrage d'animation américain réalisé par Wilfred Jackson en 1931
 Le Vilain Petit Canard, un remake du précédent, réalisé par Jack Cutting en 1939
 Le Vilain Petit Canard, un film d'animation soviet réalisé par Vladimir Degtiariov en 1956
 Le Vilain Petit Canard, un film d'animation russe réalisé par Garri Bardine en 2010